Zedníček může být:

 zdrobnělina od slova zedník, stavební řemeslník
 zedníček skalní – pták z čeledi brhlíkovitých žijící ve Vysokých Tatrách
 Zedníček (příjmení) – české příjmení